Конд () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Конд () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура